Кристоффер Аке Свен Нюман (; 5 октября 1992, Норрчёпинг, Швеция) — шведский футболист, нападающий клуба «Норрчёпинг».

Клубная карьера 
Нюман — воспитанник клуба «Норрчёпинг» из своего родного города. 18 августа 2010 года в матче против «АФК Юнайтед» он дебютировал в Суперэттан. В этом же поединке Кристоффер забил свой первый гол за «Норрчёпинг». В этом же сезоне Нюман помог клубу выйти в элиту. 3 апреля 2011 года в матче против ГАИСа он дебютировал в Аллсвенскан лиге. Летом того же года для получения игровой практики Кристоффер на правах аренды выступал за «ИФ Сильвия». В начале 2012 года Нюман вернулся в «Норрчёпинг». 16 апреля в поединке против «Сундсвалля» он забил свой первый гол на высшем уровне. В 2015 году Нюман стал чемпионом и обладателем Суперкубка Швеции. 20 июля 2016 года в отборочном матче Лиги чемпионов против норвежского «Русенборга» он забил гол.

Летом 2016 года Нюман перешёл в немецкий «Айнтрахт» из Брауншвейга. 28 августа в матче против «Нюрнберга» он дебютировал во Второй Бундеслиге. В этом же поединке Кристоффер забил свой первый гол за «Айнтрахт».

Международная карьера 
21 января 2014 года в товарищеском матче против сборной Исландии Нюман дебютировал за сборную Швеции, заменив во втором тайме Эрдина Демира. 3 сентября 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Белоруссии он забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Швеции

Достижения 

Командные

 «Норрчёпинг»
  Чемпионат Швеции по футболу — 2015
 Обладатель Суперкубка Швеции — 2015

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 Профиль на sports.ru  
 SvFF profile 
 IFK Norrköping profile 
 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Айнтрахт» Брауншвейг
Игроки ФК «Норрчёпинг»